Botkin är ett ryskt efternamn och kan syfta på bland andra:
Michail Botkin, rysk konstnär.
Sergej Botkin, rysk läkare.
Vasilij Botkin, rysk skriftställare.

Ryska efternamn